

Cinema 
 Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany's) – film del 1961 diretto da Blake Edwards, basato sull'omonimo romanzo

Letteratura 
 Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany's) – romanzo del 1958 scritto da Truman Capote

Musica 
 Breakfast at Tiffany's – singolo dei Deep Blue Something del 1996

Teatro 
 Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany's) – musical del 1966 musicato da Bob Merrill, basato sull'omonimo romanzo